Barnby (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
 Barnby (Suffolk), een plaats in het Engelse graafschap Suffolk